Путана:

 Путана — в індуїстської міфології демониця, яка намагалася умертвити Крішну.
 Путана — синонім слова повія. Це значення утворилося від образливого італійського , в свою чергу утвореного від .
  Путана — вулкан в Чилі.